Upogebiidae — родина ракоподібних ряду Decapoda.

Роди 
 Acutigebia Sakai, 1982
 Aethogebia A. B. Williams, 1993
 Arabigebicula Sakai, 2006
 Austinogebia Ngoc-Ho, 2001
 Gebiacantha Ngoc-Ho, 1989
 Gebicula Alcock, 1901
 Mantisgebia Sakai, 2006
 Neogebicula Sakai, 1982
 Paragebicula Sakai, 2006
 Pomatogebia Williams & Ngoc-Ho, 1990
 Tuerkayogebia Sakai, 1982
 Upogebia Leach, 1814
 Wolffogebia Sakai, 1982

Література 
 

Gebiidea
Родини ракоподібних